Jamieson peut faire référence à :

Patronyme 
 Adam Jamieson (né en 1996), coureur cycliste canadien ;
 Barrie G.M. Jamieson (né en 1934), biologiste australien spécialiste de l'évolution et de la taxonomie des vers de terre ;
 Benjamin Jamieson (1874-1915), joueur canadien de crosse ;
 
 
 Kathleen Hall Jamieson (né en 1946), une politologue américaine ;
 Mark Jamieson (né en 1984), coureur cycliste australien ;
 Michael Jamieson (né en 1988), nageur britannique ;
 Penny Jamieson (1942-) évêque anglicane ;
 Richard Jamieson (né en 1946), entraineur professionnel de hockey sur glace franco-canadien ;
 William Jamieson (1852-1926), arpenteur et homme d'affaires écossais.

Voir aussi